Флаг городского округа «Алекса́ндровск-Сахали́нский район» Сахалинской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 12 апреля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее центральную композицию герба г. Александровск-Сахалинского в синем (лазоревом), белом (серебряном) и чёрном цветах, за исключением серебряного вензеля Императора Александра II и разорванной пополам серебряной цепи с кандалами».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле серебряный безант, поверх которого три чешуйчатых нитевидных пояса, серебряных в лазури и лазоревых в серебре, и поверх всего — три отвлечённых чёрных скалы, одна позади другой, правая впереди и выше всех, левая позади и ниже всех; все сопровождено во главе — серебряным вензелем Императора Александра II, в оконечности — разорванной пополам серебряной цепью с кандалами».

История 
Первый флаг муниципального образования был утверждён 28 марта 2007 года решением собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 19, которое 12 апреля 2010 года, решением собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 16, на основании заключения Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 18 октября 2007 года № А62-2-369, было признано утратившим силу.

Описание 
Флаг города выполнен в пропорциях 1:1.5, и представляет собой полотнище лазоревого цвета (RGB — 0\147\221). В левой верхней четверти расположены элементы герба: на переднем плане скалы «Три брата» (чёрного цвета) на фоне солнечного диска (белого цвета). По центру диск пересекается тремя стилизованными под морские волны полосами (белого цвета), которые тянутся от левого края полотнища до правого. Венчает эту композицию стилизованная чайка (белого цвета), расположенная строго симметрично по вертикальной оси солнечного диска.

Обоснование символики 
В левой верхней четверти флага находится гербовая композиция из следующих частей: самый узнаваемый в Сахалинской области природный памятник — скалы «Три брата», на фоне солнечного диска, как символ надёжности, незыблемости традиций, всего того, что практически вечно во времени. Символ того, что было «вчера», есть «сегодня» и будет «завтра». Солнце символизирует истину и изобилие, в том числе изобилие природных ресурсов района.

Чайка — белоснежная птица чистоты помыслов и надежды, деталь подчёркивающая «морскую тематику» флага. Чайка напоминает о творчестве А. П. Чехова, который посещал город Александровск-Сахалинский.

Белый цвет (серебро) символизирует чистоту, невинность, мудрость, радость.

Чёрный цвет — постоянство, скромность, мир, покой.

Голубой цвет (лазурь) — славу, честь, верность, искренность.

Примечания 

Флаги с изображением гор